Plaisance pode se referir a:
 Plaisance (França), uma comuna da França.
 Plaisance (Haiti), uma comuna do Haiti.
 Plaisance (arrondissement), também no Haiti
 Plaisance-du-Sud, uma comuna do Haiti.

Desambiguações de topônimos